In die Liste großer historischer Vulkanausbrüche sollen historisch belegte Vulkaneruptionen aufgenommen werden, die nach dem Vulkanexplosivitätsindex (VEI) mindestens Stärke 3 erreichten und/oder katastrophale Auswirkungen hatten.
Als katastrophale Auswirkungen gelten beispielsweise 100 oder mehr Todesopfer oder über 2000 zerstörte Häuser.

Die sortierbare Liste

Siehe auch 
 Supervulkan
 Toba-Katastrophentheorie
 Ausbruch des  (Vulkanexplosivitätsindex von 8)
 Liste von Katastrophen

Weblinks 
 Berühmte Vulkanausbrüche in der Erd- und Menschheitsgeschichte
 Die größten Vulkanausbrüche in historischer Zeit

Einzelnachweise 
Hauptquellen der Tabelle (siehe Spalte „Quelle“ der Tabelle):
 Global Volcanism Program Webseite der Smithsonian Institution
 
 
 The Significant Volcanic Eruption Database des National Geophysical Data Center (NGDC), NOAA
Sowie:

 Liste
Vulkanausbruch
Liste (Vulkane)